El Puig Carroig és una muntanya de 261,3 metres que és al municipi de Torroella de Montgrí, a la comarca catalana del Baix Empordà.

Referències

Bibliografia 
 

Muntanyes de Torroella de Montgrí